Lepospondyli is een onderklasse van de amfibieën uit het Carboon en het vroege Perm. Er zijn zes verschillende ordes bekend, genaamd Acherontiscidae, Adelospondyli, Aistopoda, Lysorophia, Microsauria en Nectridea.

Sommige soorten lijken op salamanders, slangen en hagedissen, maar er zijn ook soorten die op geen dier uit de huidige moderne tijd lijken. Sommige soorten leefden altijd in het water, sommige op het land en in het water en sommigen alleen op het land. De soorten waren niet groot, waarvan Diplocaulus de grootste was met ongeveer 1 meter aan lengte.

Taxonomie 
Klasse Amphibia

Onderklasse Lepospondyli
Orde Adelospondyli
Familie Adelogyrinidae
?Familie Acherontiscidae
Orde Aistopoda
Familie Lethiscidae
Familie Ophiderpetontidae
Familie Oestocephalidae
Familie Pseudophlegethontiidae
Familie Phlegethontiidae
Orde Nectridea
incertae sedis
Arizonerpeton
Familie Scincosauridae
Familie Keraterpetontidae
Familie Urocordylidae
Superorde Microsauria
Familie Odonterpentontidae
''Tuditanomorpha
Familie Pantylidae
Familie Tuditanidae
Familie Hapsidopareiontidae
Familie Gymnarthridae
Familie Ostodolepididae
Familie Trihecatontidae
Familie Goniorhynchidae
Familie Brachystelechidae
Orde Lysorophia
Familie Lysorophidae

Een stamboom van de Lepospondyli volgens J.S. Anderson. De plaatsing van de Lissamphibia is niet zeker:

Bronvermelding 

Uitgestorven amfibieën